Raasiku (gemeente), een gemeente in Estland
 Raasiku (plaats), een plaats in Estland, gemeente Raasiku